Beerze (bier), een Nederlands biermerk
Beerze (beek), een beek in Noord-Brabant
Beerze (Ommen), een buurtschap in de Overijsselse gemeente Ommen